Vita-Finzi ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Vita-Finzi (* 1936), britischer Geologe
 Paolo Vita-Finzi (1899–1986), italienischer Diplomat und Journalist